Miu steht für:
 Miu (Sprache), austronesische Sprache, West New Britain Province in Papua-Neuguinea
 Miu (Fest), Fest der brandrodenden Khiamniungan, Stamm der Naga (Volk) im Noklak-Distrikt, Nagaland, Indien
 Miu (Machakos), Ort in Machakos, Kenia
 Miu (Kirinyaga), Ort in Kirinyaga, Kenia
 Miu (Kitui), Ort in Kitui, Kenia
 Miu (Uttarakhand), Ort in Uttarakhand, Indien
 Miu (Himachal Pradesh), Ort in Himachal Pradesh, Indien
 Miu (Südsudan), Ort in Unity, Südsudan
 Miu (Fluss), Fluss in Machakos, Kenia
 Miu (Sängerin), deutsche Sängerin

Miu ist der chinesische Familienname folgender Personen:
 Miu Hin (bl. im 17. Jahrhundert), einer der fünf Ältesten der Shaolin, die die Zerstörung des nördlichen Klosters während der Qing-Dynastie überlebten

Miu ist der japanische Vorname folgender Personen:
 Miu Hirano (* 2000), japanische Tischtennisspielerin
 Miu Suzaki (* 1999), japanische Paar-Eiskunstläuferin

mIU steht für:
 milli international unit (dt. „Milli-Internationale-Einheit“), Messgröße für die Menge einer medizinisch verwendeten Substanz, siehe Internationale Einheit

miu steht für:
 Cacaloxtepec-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Mixtekisch, gesprochen in Santiago Cacaloxtepec, Distrikt Huajuapan, Oaxaca, Mexiko

MIU steht für:
 MIU-Modell
 Moskauer Islamische Universität
 Maiduguri International Airport (IATA-Code), Flughafen von Maiduguri, Bundesstaates Borno, Nigeria

M.I.U. steht für:
 Maharishi International University, heute Maharishi University of Management
 M.I.U. Album, an der Maharishi International University produziertes Musikalbum Beach Boys

Siehe auch:
 Miu Miu
 Miao (Begriffsklärung)

Abkürzung